Juan de Pareja fut l'esclave de Diego Vélasquez, affranchi avant de devenir lui-même peintre. 

 Juan de Pareja (1610-1670), esclave de Diego Vélasquez puis peintre espagnol. 
 Portrait de Juan de Pareja par Diego Vélasquez ;
 Juan de Pareja réparant une corde de sa mandoline par Salvador Dalí ;
 Je suis Juan de Pareja roman.